Le château de Turenne peut désigner : 
le château de Turenne ou ferme de Turenne à Bazeilles, dans le département des Ardennes en région Champagne-Ardenne ; 
le château de Turenne à Turenne, dans le département de la Corrèze en région Nouvelle-Aquitaine. Sa tour César est classée depuis 1840.